Odinarchaeota — тип архей з царства Proteoarchaeota. Геномні зразки кандидатів у представники типу знайдено у термальних джерелах Єллоустоуна та Нової Зеландії. Належить до супергрупи Asgardarchaeota, представники якої мають генетичні послідовності, що кодують білки, які донедавна вважалися ексклюзивними для еукаріотів.

Філогенія

Примітки

Посилання 
 Odinarchaeota  на сайті uniprot.org

Асгардархеоти
Типи архей